Lubiszyn est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 de la gmina de Lubiszyn, dans le powiat de Gorzów
 du village de Lubiszyn, chef-lieu de cette gmina